

Patronyme 

 Allen G. Siegler (1892-1960), directeur de la photographie américain.
 Dave Siegler (1961(), joueur de tennis professionnel américain.
 Heinrich Siegler von Eberswald (1776-1862), général autrichien.
 Robert Siegler (1949-), psychologue et professeur de psychologie du développement américain.

Autres 
 Maison Siegler, édifice de Bouxwiller (Bas-Rhin).
 Affaire Moris-Siegler affaire criminelle française de 2007.

Patronyme allemand
Patronyme alsacien